Las fiestas de Guayaquil varían según la época del año. Las festividades cívicas más importantes son las fiestas julianas (fiestas patronales o de fundación) y las fiestas octubrinas (en conmemoración a la independencia de 1820); y las religiosas de Semana Santa y Navidad. También son de importancia las celebraciones de Carnaval y de Fin de Año.

Año Nuevo 
El Año Nuevo se celebra el 1 de enero de cada año en Ecuador y corresponde a un día festivo. Es una fecha que representa el fin de un ciclo de tiempo y el comienzo de uno nuevo cargado de expectativas, buenos deseos y la esperanza de que todo saldrá mejor.

Carnaval

Miércoles de ceniza

Semana

Santa

Jueves Santo

Viernes Santo

Procesión del Cristo del Consuelo 

Los días en que se celebra el Viernes Santo, se desarrolla anualmente el acto de fe católica más grande de Ecuador conocido como la procesión del Cristo del Consuelo. La procesión convoca alrededor de más de medio millón de personas en un recorrido en acompañamiento a la imagen de la advocación cristífera del Cristo del Consuelo y otra imagen de advocación mariana. La primera procesión se desarrolló en 1960.

El recorrido comienza en el Santuario del Cristo del Consuelo en la intersección de las calles Lizardo García y Pío López Lara (calle A), y avanza por la calle A hasta el denominado Puente de la A, hasta el sector del Cisne II, en una plazoleta en la que fue erigido un monumento a la misma advocación cristífera en 2016.

Día Internacional de los Trabajadores

Día del Niño

Día de la Madre

Día del Padre

Fiestas julianas 
Las Fiestas Julianas inician desde el primer día de julio. Cada 25 de julio se celebra otro año más de Fundación
Las Fiestas Julianas es una celebración de Guayaquil por el hecho de conmemorar la independencia, por esta razón es que durante este mes de julio se celebran las fiestas y Guayaquil se convierte en sede de desfiles, festivales, ferias, conciertos y más.

Día de la Bandera 

Fiestas octubrinas

Día del Escudo

Día de los difuntos

Navidad

Fin de año 
Las celebraciones de fin de año, en Guayaquil —así como en gran parte del país— se centran en la Pirotecnia juegos pirotécnicos y la utilización de monigotes, denominados «Año viejo años viejos», los cuales se los incinera a la medianoche del 31 de diciembre.

Véase también 
 Cultura de Guayaquil

Referencias 

Cultura de Guayaquil